

Politici e militari 

 Dragomir Milošević – ex generale e criminale di guerra serbo
 Slobodan Milošević – politico jugoslavo e serbo

Calciatori 

Alexander Milošević – calciatore svedese
Branislav Milošević – calciatore serbo
Danny Milosevic – calciatore australiano
Deni Milošević – calciatore belga naturalizzato bosniaco
Dušan Milošević – calciatore, nuotatore e velocista serbo
Ivan Milošević – calciatore serbo
Milenko Milošević – ex calciatore bosniaco
Savo Milošević – dirigente sportivo ed ex calciatore serbo
Selimir Milošević – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato serbo
Slavko Milošević – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
Stefan Milošević – calciatore serbo
Vlado Miloševič – ex calciatore sloveno

Cestisti 

 Bojana Milošević – ex cestista jugoslava
 Igor Milošević – cestista serbo naturalizzato greco
 Milan Milošević – cestista bosniaco
 Nemanja Milošević – cestista montenegrino
 Strahinja Milošević – cestista serbo

Fumettisti 

 Rajko Milošević – fumettista e illustratore serbo